Play-off-ul Grupei Mondiale I din Cupa Davis 2023 are loc în perioada 3–5 februarie 2023. Cele 12 echipe câștigătoare ale acestei runde se vor califica în Grupa Mondială I a Cupei Davis 2023, în timp ce cele 12 învinse se vor califica în Grupa Mondială II a Cupei Davis 2023.

Sumarul rezultatelor

Rezultate

Japonia vs. Polonia

Grecia vs. Ecuador

Brazilia vs. China

Danemarca vs. India

Thailanda vs. România

Letonia vs. Israel

Peru vs. Irlanda

Mexic vs. Taipeiul chinez

Ucraina vs. Liban

Turcia vs. Slovenia

Lituania vs. Pakistan

Noua Zeelandă vs. Bulgaria

Note

Cupa Davis 2023